Orka steht für:

 Orka (Charcas), eine Ortschaft in der Provinz Charcas im Departamento Potosí, Bolivien
 Orka (Schiff), ein Messschiff des Wasser- und Schifffahrtsamtes Brunsbüttel

 ein polnisches Propellerflugzeug, siehe ZRPSL EM-11
 Orka-1200, eine Hubschrauber-Drohne für die Seeaufklärung
 ORKA, ein Musik- und Konzertprojekt des färöischen Komponisten und Produzenten Jens L. Thomsen

Orka steht als Abkürzung für:
 Organisation Kanzler, eine Vereinigung verschiedener Wehrverbände Österreichs und Bayerns 
 Ortskabelbeschaltung, siehe KONTES #KONTES-ORKA (Ortskabelbeschaltung)

Siehe auch:
 Orca

Abkürzung